

Mitología griega 

En la mitología griega, Anticlea (Αντίκλεια) es el nombre de tres personajes:

 Anticlea, hija del argonauta Autólico y de Anfítea (Ἀμφιθέα), y madre del héroe Odiseo.
 Anticlea, una hija de Diocles, rey de Faras, que casó con Macaón, el hijo de Asclepio. Los dos hijos que tuvo de él, Nicómaco y Górgaso, heredaron el trono de su abuelo, pues los hermanos de Anticlea habían muerto durante la guerra de Troya.
 Anticlea, una amante del dios Hefestos, con el que tuvo al malvado Perifetes.

Botánica 

 Anticlea, género de plantas de la familia de las melantiáceas.